L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Kevin Krawietz et Andreas Mies celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas et du Français Benoît Paire. Ils sont respectivement remplacés par Peter Gojowczyk, Kwon Soon-woo et Hugo Dellien.

Lauréats 
Andy Murray remporte le tournoi en simple en battant en finale Stanislas Wawrinka. Il s'agit de son  ATP en simple, le premier depuis .

En double, Kevin Krawietz et Andreas Mies s'imposent en finale contre Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2019
Sport en Belgique en 2019
Tennis en octobre 2019